

Перл-Сіті — селище, штат Іллінойс
 Перл-Сіті — переписна місцевість, штат Гаваї